Алипова — женская форма фамилии ; может выступать в роли топонима.

Персоналии 
 Алипова, Салима (род. 1931) — каменщица строительного управления № 3 треста «Гурьевнефтехимстрой», Гурьевская область, Герой Социалистического Труда.
 Алипова, Ханикей (1899—1992) — старший чабан колхоза имени Джамбула Испульского района Гурьевской области, Герой Социалистического Труда.
 Алипова, Элен Евгеньевна (род. 1997) — украинская хоккеистка.
 Алипова, Элизабет Евгеньевна (род. 1997) — украинская хоккеистка.

Топоним 
 Алипова — село в Курмангазинском районе Атырауской области Казахстана.

См. также 
 Аул Гизата Алипова

Примечания